Björken kan syfta på:

Finland
 Björken, Vörå – en ö i Österbotten

Sverige
 Björken, Uppsala kommun, småort i Uppsala kommun, 
 Björken, Siljansnäs, by i Leksands kommun,

Insjöar i Sverige

Björken, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (25,6 ha)
Lilla Björken, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (14,7 ha)
Stora Björken, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (67 ha)
Björken (Motala socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (21 ha)
Björkesjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (1,29 km²)
Björken (Lilla Malma socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (49,4 ha)
Björken (Västerljungs socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun och Trosa kommun,  (1,35 km²)
Lill-Björken, sjö i Degerfors kommun,  (50,2 ha)
Stor-Björken, sjö i Degerfors kommun,  (4,31 km²)
Björken (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun och Lindesbergs kommun,  (71,3 ha)
Björken (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (37,3 ha)
Björken (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (1,66 km²)
Lilla Björken, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,34 ha)
Björken, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (1,11 km²)
Björken, Grangärde, sjö öster om Grangärde kyrkby i Ludvika kommun,  (3,56 km²)
Lilla Björken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8 ha)
Stora Björken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (58,3 ha)
Norr-Björken, sjö i Sundsvalls kommun,  (91,7 ha)
Sör-Björken, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,38 km²)

Se även
Björk (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn